Xfinity 500 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 500 varv (263 miles 423,257 km) på den 0,526 mile långa ovalbanan Martinsville Speedway i Ridgeway i Virginia i USA. Loppet har körts årligen sedan 1949 vilket gör det till det äldsta loppet i Nascar Cup Series historia och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på  Martinsville Speedway, det andra är Blue-Emu Maximum Pain Relief 500.

Tidigare namn 
 Sponsornamn saknas (1949–1955)
 Old Dominion 400 (1956)
 Sweepstakes 500 (1957)
 Old Dominion 500 (1958–1982, 2001–2002)
 Goody's 500 (1983–1995)
 Hanes 500 (1996–1997)
 NAPA Autocare 500 (1998–2000)
 Subway 500 (2003–2007)
 Tums QuikPak 500 (2008)
 Tums Fast Relief 500 (2009–2012)
 Goody's Headache Relief Shot 500 (2013–2015)
 Goody's Fast Relief 500 (2016) 
 First Data 500 (2017-2019)

Vinnare genom titerna 

  – Loppet kortat på grund av mörker på icke upplyst bana.
  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Virginia
Återkommande sportevenemang med premiär 1949